Баньерес () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Аликанте в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Валье-де-Алькой. Занимает площадь 50,28 км². Население — 7229 человек (на 2010 год).

Города-побратимы 
  Кампан (Франция, с 1996)

Население

Примечания

Ссылки 
 Página del Ayuntamiento de Banyeres de Mariola
 Índice de estadística municipal de Banyeres de Mariola
 Datos y cifras de los municipios de la provincia de Alicante
  Banyeres de Mariola en el Registro de Entidades Locales de la Generalidad Valenciana
 Federación Valenciana de Municipios y Provincias — Guía Turística
 Página Web de la Fundación Llar de Mariola

Муниципалитеты Аликанте